Колхозная площадь — название площадей в различных населённых пунктах бывшего СССР, названных в честь колхозов.
 Колхозная площадь — прежнее (до 1965 г.) название площади Победы в Липецке.
 Большая Сухаревская площадь и Малая Сухаревская площадь в Москве в 1934—1939 годах, с 1939 по 1994 — Большая и Малая Колхозные площади.
 Колхозная площадь — площадь в Саратове.